Molekulska formula -{C18H20N2O3}- se može odnositi na:

 NBOH-2C-CN
 ZK-93426